Qishlaq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qeshlāq (kolgruva), Golestan, 
 Garmsār (kommunhuvudort i Iran), Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar